Scared Stiff – cortometraggio del 1919 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
Scared Stiff – cortometraggio del 1924 diretto da Albert Herman (come Al Herman)
Scared Stiff – cortometraggio del 1926 diretto da James W. Horne
Scared Stiff – film del 1945 diretto da Frank McDonald
Scared Stiff – film del 1987 diretto da Richard Friedman
Morti di paura (Scared Stiff) – film del 1953 diretto da George Marshall